Darby Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Darby Township (Madison County, Ohio)
 Darby Township (Pickaway County, Ohio)
 Darby Township (Union County, Ohio)
 Darby Township (Pennsylvania)
 Upper Darby Township, Delaware County, Pennsylvania